Saint-Eugène je název více míst:

 Saint-Eugène (Aisne) – francouzská obec v departementu Aisne
 Saint-Eugène (Charente-Maritime) – francouzská obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Eugène (Saône-et-Loire) – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire